Alois Hitler jr. (Wenen, 13 januari 1882 – Hamburg, 20 mei 1956) was een zoon van Alois Hitler sr. en Franziska Matzelsberger. Hij was een halfbroer van Adolf Hitler. Hij was geboren als buitenechtelijk kind onder de naam Alois Matzelsberger maar werd later door zijn vader erkend.

Alois Hitler jr. kon slecht overweg met zijn stiefmoeder Klara. Adolf Hitler en Alois Hitler jr. hadden dan ook geen sterke band met elkaar. Ze verschilden aanvankelijk te veel in leeftijd, en later vond Alois jr. zijn halfbroer een nietsnut, die bovendien de zoon was van een vrouw aan wie hij een hekel had. In 1896 ging Alois jr. het huis uit en wilde niets meer met zowel zijn vader als stiefmoeder te maken hebben. Dit had als indirect gevolg dat Alois Hitler sr. zijn ambities voornamelijk op Adolf ging projecteren.

Alois Hitler jr. emigreerde naar Dublin, waar hij de Ierse Bridget Dowling leerde kennen. Ze huwden op 3 juni 1910 in Ierland en vestigden zich in Liverpool. Samen hadden zij een zoon, William Patrick Hitler (1911-1987), die in de Tweede Wereldoorlog in de Amerikaanse luchtmacht tegen zijn oom vocht. Bridget Dowling claimde (door sommige historici ondersteund), dat in deze tijd Adolf Hitler korte tijd bij hen in Liverpool had verbleven, en dat zij hem adviseerde de zijkanten van zijn snor af te scheren. Over het algemeen wordt aangenomen dat deze claim op onvoldoende bewijs steunt en dat Adolf Hitler nooit in Engeland is geweest.

In 1914 keerde Alois terug naar Duitsland en verkocht daar scheermesjes. In 1916 trouwde hij opnieuw met een Duitse vrouw, Hedwig Heidemann, en trachtte na de oorlog Bridget (via een derde) wijs te maken dat hij overleden was. De autoriteiten kwamen er echter achter en dreigden hem te vervolgen wegens bigamie. Bridget nam het echter voor hem op en er volgde geen veroordeling. Van zijn tweede vrouw Hedwig had hij een zoon, Heinz Hitler (1920-1942), die voor zijn oom aan het Oostfront vocht en bekendstond als een enthousiaste nazi. Bridget had hem weliswaar van een veroordeling gered maar Alois bleef bij zijn tweede vrouw wonen. Naar Bridget keek hij niet meer om.

Eind jaren '20 opende Alois een café-restaurant in Berlijn waar ook veel SA- en SS'ers kwamen eten en drinken. Hij werd omschreven als een typische "mollige vriendelijke kroegbaas, die in niets geleek op zijn beroemde halfbroer". Wel was hij voortdurend bang dat deze halfbroer uit schaamte ervoor zou zorgen dat Alois' tapvergunning zou worden ingetrokken.

Na de Tweede Wereldoorlog was Alois Hitler jr. in de Bondsrepubliek Duitsland betrokken bij een rechtse partij, maar vervulde nooit een centrale rol. Hij verkocht zijn handtekening aan toeristen, die het maar wat prachtig vonden de handtekening van de halfbroer van Hitler te hebben. Op 74-jarige leeftijd overleed Alois Hitler in Hamburg.

Duits persoon
Oostenrijks persoon
Alois jr.